Cet article présente les résultats détaillés des épreuves de lutte libre et de lutte gréco-romaine aux Jeux olympiques de 2008.

Lutte gréco-romaine (uniquement chez les hommes)

Moins de 55 kg 

Les combats se sont déroulés le . L'épreuve a été remportée par le russe Nazir Mankiev.

Tableau principal

Repêchages 

Les vainqueurs des matchs pour les médailles de bronze sont : 
  Amoyan (face à  Hernandez)
  Park (face à  Soryan)

Épreuve aux Jeux olympiques d'été de 2008
Lutte aux Jeux olympiques